Девальва́ция ( «понижение» +  «иметь значение; сто́ить») — снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.

Ранее термин использовался в контексте уменьшения золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта.

Девальвация — продиктованное экономической политикой снижение реального валютного курса. (термин используется в научно-исследовательских работах Международного валютного фонда)

Девальвация рассматривается как инструмент центральных банков по управлению национальной валютой, противоположный ревальвации.

В условиях плавающего валютного курса не происходит прямого официального назначения стоимости национальной валюты. Поэтому для ситуации снижения курса валюты применяется термин обесценивание (), а для ситуации роста курса валюты — термин подорожание (). Центральный банк может лишь косвенными методами (валютными интервенциями) изменять курс. В этих условиях обесценивание или подорожание будет не результатом принятия официального документа, а результатом изменения стоимости валюты под воздействием рыночных механизмов.

Девальвация и инфляция 
Термин «инфляция» близок по значению к термину «девальвация», однако первый чаще относят к покупательной способности национальной валюты на местном товарном рынке, а второй — покупательной способности в отношении иностранных валют. По смыслу, и то и другое характеризуется изменением покупательной способности. Часто девальвация валюты может быть одной из причин инфляции внутри страны. Однако иностранные валюты также подвержены инфляции, поэтому инфляция возможна и без девальвации. Если же иностранные валюты подвержены дефляции, то возможна девальвация без инфляции.

Причины девальвации 
Причинами девальвации национальной валюты могут быть инфляция или дефицит платёжных балансов.

Хотя девальвация вызывается макроэкономическими факторами, непосредственное снижение курса валюты вызывается решением регулирующих органов в стране. Таким решением может быть официальное снижение фиксированного руководством страны курса, отказ от поддержки курса валюты, отказ от привязки курса валюты к валютам других стран или валютным корзинам с целью уменьшения дефицита платёжного баланса страны, повышения конкурентоспособности производимых товаров на мировом рынке, стимулирования внутреннего производства.

Риски девальвации 
Под риском девальвации валюты понимается риск резкого стрессового снижения курса валюты относительно других валют.
Возможность оценки риска девальвации существенно зависит от того, в какой форме она происходит. Снижение руководством страны фиксированного курса может быть предсказано заранее; стихийная девальвация, вызванная неспособностью регулирующих органов поддержать курс валюты, сложно поддаётся оценке.

На ожиданиях резкого падения курса валюты, инвесторы начинают вкладывать деньги в более материальные носители. Но тем не менее это является крайней мерой.

Примеры девальвации 
Как пример девальвации можно привести резкое падение фунта в 1992 году, на котором смог существенно заработать Сорос. Под натиском спекулянтов правительство решило, что не имеет смысла и дальше удерживать валюту. Падение фунта против немецкой марки составило тогда порядка 12 %. Ещё один пример — итальянская лира, относится приблизительно к тому же времени. Девальвация тогда составила порядка 7 %. Обе страны входили в Европейскую валютную систему и отклонение их курсов от паритета было выше установленных норм. После резкого падения национальных валют Великобритания и Италия заявили о выходе из Европейской валютной системы.

Девальвация в России 
Историческим примером открытой девальвации может служить денежная реформа 1839−43 гг. в России, выразившаяся в том, что обесцененные ассигнации были обменены по курсу 3 руб. 50 коп. за 1 серебряный рубль на кредитные билеты, которые, в свою очередь, подлежали обмену на золото и серебро по номинальной стоимости. Таким образом, временная стабилизация рубля была достигнута методом открытой девальвации: за 1 рубль ассигнациями держатели их получили только около 29 коп. серебром.

Историческим примером скрытой девальвации может служить денежная реформа 1895−97 г. в России. Она выразилась в том, что был введён размен кредитных билетов на золотые монеты, номинально рубль за рубль, но при этом золотое содержание рубля было снижено на 1/3 — с 26,1 до 17,4 доли чистого золота.

Ещё одним примером скрытой девальвации может служить денежная реформа в СССР 1961 года. При проведении реформы старые денежные знаки были обменены на новые в соотношении 10:1. Однако золотое содержание рубля было увеличено всего в 4,44444 раза с дореформенных 0,222168 г. чистого золота за один рубль до 0,987412 г. В таком же соотношении был изменён курс доллара. До реформы он составлял 4 рубля за 1 доллар, а после реформы стал равен 90 копеек за 1 доллар. Таким образом в процессе реформы советский рубль был девальвирован в 2,25 раза.

17 августа 1998 года в связи с экономическим кризисом было объявлено о решении девальвировать рубль, введении одностороннего моратория на банковские расчёты с Западом, надлежащее погашение государственных облигаций (ГКО — ОФЗ) и о замораживании счетов частных банков.

Через 10 лет российский рубль вновь был девальвирован с целью улучшения платёжного и торгового баланса и стимулирования притока капитала. За 6 месяцев (с начала августа 2008 года по начало февраля 2009 года) рубль подешевел по отношению к бивалютной корзине примерно на 28 % (с 29,3 до 40,9 рублей за расчётную единицу состоящую на 55 % из USD и на 45 % из EUR), хотя глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила о падении более чем на 40 %.

Третий раз в истории постсоветской России девальвация случилась в 2014 году. При этом курс доллара вырос до отметки в 60 рублей и по итогам 2014 года рубль стал худшей валютой мира по версии Bloomberg, потеряв 58 % своей стоимости по отношению к доллару США.

В феврале 2022 года произошла очередная девальвация рубля, связанная с к вторжением на Украину и последовавшими санкциями по отношению к России. Тогда курс доллара США поднялся с 76 до 122 рублей по данным Центрального банка РФ, в результате рубль девальвировал примерно на 62 %. Однако после принятия ряда решений ЦБ РФ курс быстро вернулся к уровню 75 рублей.

Девальвация в Белоруссии 
1 января 2009 года Национальный банк Республики Беларусь снизил курс белорусского рубля на 20,5 % по отношению к доллару США. Одновременно с этим банк перешёл к расчёту курса белорусского рубля исходя из привязки к корзине валют, в состав которой включены доллар, евро и российский рубль в равных долях.

23 мая 2011 года Национальный банк Республики Беларусь единоразово снизил курс белорусского рубля на 56,2 % по отношению к доллару США до уровня 4930 рублей за 1 доллар США.

20 октября 2011 года курс белорусского рубля был вновь девальвирован более чем на 50 % — на этот раз по итогам торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи. Курс рубля изменился с 5712 до 8680 рублей за 1 доллар (курсы Нацбанка за 20 и 21 октября соответственно). Совокупная девальвация за неполные десять месяцев 2011 года составила 189 %.

Девальвация в Казахстане 
Первая девальвация произошла 4 февраля 2009 года.

Второй раз Нацбанк Казахстана объявил о девальвации национальной валюты 11 февраля 2014 года, в связи с этим приостановили работу автодилеры и сайты крупнейших интернет-магазинов, закрылись многие обменники. Начались протесты и сбор подписей за импичмент президента Назарбаева, но сайт петиции был позже заблокирован на территории Казахстана. Несмотря на своё заявление в 2009 году о том, что девальвации больше не будет и населению Казахстана не стоит беспокоиться, Н. А. Назарбаев в 2014 году делал заявления о полезности и выгоде для казахстанцев от очередного обесценивания национальной валюты.

20 августа 2015 года в Казахстане, отменили валютный коридор, перешли на свободный плавающий курс и режим таргетирования инфляции.
После объявления (отмены удержания валютного коридора) официальный курс доллара США к тенге на бирже KASE подскочил до 255,26 тенге (примерно со 188 за доллар днём ранее), то есть казахстанская валюта подешевела на 26 %.

По состоянию на 15 сентября 2015 года курс доллара составляет 282,1 тенге за 1 доллар США, что примерно на 50 % выше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 24 декабря 2015 года курс доллара составляет 325,45 тенге за 1 доллар США, годовая девальвация составила 85,2 %.

Последствия девальвации 
Положительные стороны
 Следствием девальвации является стимуляция экспорта, поскольку экспортёр при обмене вырученной иностранной валюты на свою обесцененную валюту получает девальвационный доход. Однако, например, в Республике Беларусь девальвация не принесла ожидаемого эффекта:
Экспорт товаров в 2008 году был 32,6 млрд долларов, а после девальвации составил 21,3 млрд долларов. То есть эта девальвация сильно не простимулировала наш экспорт.
 Повышение спроса на отечественные товары внутри страны.
 Снижение темпов расходования золотовалютных резервов страны.
 Повышение конкурентоспособности национальной экономики. Однако только в случае, если:
…девальвация осуществляется в комплексе с ограничительной денежно-кредитной и доходной политикой, а также структурными реформами

Отрицательные стороны
 Очевидным минусом жёсткой девальвации является утрата доверия к обесценивающейся валюте.
 Девальвация повышает цены на импортные товары и делает их менее конкурентоспособными по сравнению с местными (отечественными) товарами и поэтому ограничивает импорт, то есть происходит импортозамещение. От этого страдает население, а также предприятия, покупающие иностранное сырьё, детали, оборудование, технологии.
 Обесцениваются вклады в национальной валюте, подвергшейся девальвации. Происходит ажиотажное снятие денежных средств с банковских депозитов в девальвируемой валюте.
 Девальвация провоцирует рост темпов инфляции, так как при удешевлении отечественной продукции производители повышают цены на внутреннем рынке (раскручивание девальвационно-инфляционной спирали), ещё больше обесценивая вклады и сбережения.
 Девальвация создаёт валютные риски для бизнеса, что особенно вредно в условиях кризиса.
 Главным минусом проведённой российскими финансовыми властями т. н. «плавной» девальвации стало формирование валютного финансового «пузыря», что привело к оттоку рублёвой ликвидности, прекращению кредитования реального сектора, росту стоимости рублёвых ресурсов, многомесячному анабиозу экономической активности.
 Падает реальная покупательная способность денежных доходов населения в девальвируемой валюте (зарплат, пенсий и денежных пособий), и как следствие снижается покупательская активность.

Валютные войны 

Валютные войны (конкурентная девальвация) — положение в мировой финансовой системе, при котором страны соревнуются друг с другом для достижения относительно низкого обменного курса для своей национальной валюты, с тем, чтобы нарастить объёмы экспорта и помочь отечественной промышленности. Явление валютных войн достаточно редкое. Широко признано, что одним из эпизодов является произошедший в 1930 году, когда некоторые государства осуществляли продажи валюты ниже её реальной стоимости, с целью подавления объёмов внешней торговли других стран.
Профессор Калифорнийского университета Беркли Барри Эйхенгрин считает, что итогом ослабления национальных валют будет частично скоординированная либерализации монетарной политики.
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан 2 октября 2010 года заявил, со ссылкой на ситуацию в Китае и заявление Минфина Бразилии о начале мировой валютной войны, что новая вспышка валютных войн вновь возможна.

См. также 
 Ревальвация
 Деноминация (экономика)
 Инфляция
 Дефляция
 Рефинансирование

Примечания

Ссылки 

 Трактовка термина в толковом словаре Ожегова
 Финансовые риски. Риски девальвации
 Брегель Э. Я. «Денежное обращение и кредит капиталистических стран» — Глава 2. Бумажные деньги и инфляция

 
Экономические термины